Фарнак () — мужское имя правителей и политических деятелей.

Понт 
 Фарнак I — царь Понтийского царства, правивший в 190 до н. э. — 159 до н. э.
 Фарнак II — царь Понтийского царства и Боспора, правивший в 63 до н. э. — 47 до н. э.
 «Фарнак» — название нескольких опер на сюжет о царе Фарнаке II.

Персия 
 Фарнак I — министр финансов Персидской империи в 506—497 до н. э.
 Фарнак II — персидский сатрап Геллеспонтской Фригии, правивший в V веке до н. э.
 Фарнак — персидский военачальник IV века до н. э.

Другие 
 Фарнак — царь Каппадокии, правивший в VI веке до н. э.

См. также 
 Фарнакиды